Vello kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Vello (ort i Italien), Lombardiet, Provincia di Brescia,

Spanien 

 Sober (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar